Рупа:
 Рупа — понятие индийской философии, физически ощущаемая форма, аналогия понятию материи в европейской философии.
 Рупа — озеро в Непале.

См. также 
 Рупа Госвами (1493—1564) — индуистский кришнаитский богослов и святой.